Лас Мемелитас има више значења:

 Лас Мемелитас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мемелитас (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику